Валенсія () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Адольфо Валенсія — колумбійський футболіст
 Альма Валенсія — мексиканська борчиня вільного стилю
 Антоніо Валенсія — еквадорський футболіст
 Антоніо Хосе Валенсія — болівійський футболіст
 Гільєрмо Леон Валенсія — 21-й президент Колумбії
 Едвін Валенсія — колумбійський футболіст
 Еннер Валенсія — еквадорський футболіст
 Інгріт Валенсія — колумбійська боксерка
 Леонардо Валенсія — чилійський футболіст
 Рамон Гонсалес Валенсія — 6-й президент Колумбії
 Саскія Валенсія — німецька акторка
 Хосе Даніель Валенсія — аргентинський футболіст

Див. також 
 Валенсія (значення)